Der Coupe d’Europe 2010/11 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 53. Auflage fand vom 8. bis zum 11. Juni 2011 in Schiltigheim statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein gesetzt ist. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der fünf Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Der AGIPI Courbevoie gewann zum siebten Mal in Folge den Coupe d’Europe vor dem CB Caseta Nova und dem Futebol Clube de Porto (FC Porto).

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt. Es wurden aber immer drei Sätze gespielt. Das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Schiltigheim

Ausscheidungsgruppe A in Castalla  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Matosinhos  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Porto  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Valencia  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Wien  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Schiltigheim

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2010/11 

2011
Coupe dEurope 2010/11
Billardturnier in Schiltigheim